Південно-Західна залізниця
 Плата за з'єднання — плата за з'єднання абонета в мобільному зв'язку.
 Позитивний зворотний зв'язок
 Прилад із зарядовим зв'язком